Actes Sud BD est la collection de bande dessinée de la maison d'édition Actes Sud lancée en 2005.

Histoire 
En , les éditions Actes Sud annonce le lancement d'un nouveau label de BD. Le label prévoit de publier des œuvres de 128 pages environ, au format roman, d'auteurs français et étrangers. Le label sera dirigé par Michel Parfenov et le libraire Thomas Gabison. Le label annonce la sortie de ses quatre premiers titres pour début 2005.

En 2006, Actes Sud rachète les Éditions de l'An 2 dirigées par Thierry Groensteen ; elles deviennent une collection « Actes Sud - L'An 2 », toujours dirigée par Groensteen.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel
 Rubrique dédiée sur le site de l'éditeur

Maison d'édition de bande dessinée ayant son siège en France
Actes Sud